Detta är en lista över sjöar i Fagersta kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Fagersta kommun.

Lista

Fagersta kommun
 Lista